D22 oder D 22 steht für:
 Akaflieg Darmstadt D 22, deutsches Sportflugzeug

Fahrzeuge:
 Datsun D22, japanisches Automobil, siehe Nissan Navara
 Renault D22, französischer Traktor von Renault Agriculture, ehemalige Tochter von Renault und 2008 in Claas aufgegangen

Schiffe:
 HMS Waterhen (D22), britischer Zerstörer der Admiralty-W-Klasse
 HMS Aisne (D22), britischer Zerstörer der Battle-Klasse
 D22, ICD-10-Code, siehe „Nävus“

D.22 steht für:
 Dewoitine D.22, französisches Flugzeug von Émile Dewoitine

Abkürzung